Dit is de wereldranglijst voor mannen van juli 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 juli 2016.

Mannen 07